Het seizoen 1999/00 is de 27ste editie van de herenhoofdklasse waarin onder de KNHB-vlag om het landskampioenschap hockey werd gestreden. Na een competitie van 22 wedstrijden en play-offs werd een nationaal kampioen bekend in de hoofdklasse. 

In het voorgaande seizoen degradeerden Hattem en Venlo. Hun plaatsen werden dit seizoen ingenomen door MEP en Tilburg.

Bloemendaal behaalde de dertiende landstitel uit de clubgeschiedenis. Nieuwkomers MEP en Tilburg degradeerden rechtstreeks naar de overgangsklasse.

Eindstand
Na 22 speelronden was de eindstand:

Legenda

Uitslagen reguliere competitie 
Informatie: Zonder de Play Offs.
De thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom.

Topscorers

Play offs landskampioenschap
Halve finales 1/4

Halve finales 2/3

Finales heren

Hockey in 1999
Hockey in 2000
 1999/00